Girsberger ist der Familienname folgender Personen:

Daniel Girsberger (* 1960), Schweizer Rechtswissenschaftler
Esther Girsberger (* 1961), Schweizer Journalistin, Moderatorin, Autorin und Publizistin